Александр Андреевич Егорычев (род. 8 сентября 1991 года) — российский хоккеист с мячом, полузащитник.

Биография 

Выступал за хоккейные клубы Суперлиги 
«Енисей» (2008-2009,2018-2019),
«Байкал-Энергия» (2009-2014,2015-2018,2019-2020), 
«Зоркий» (2014-2015),
«Старт» (2020-н.вр.), 
«Кузбасс» (2021-н.вр.),
игрок сборной России.

Участник кубка Мира 2011 - 3 игры 0 мячей + 0 передач. 
Участник кубка Мира 2013 - 5 игр 2 мяча + 0 передач. 
Участник кубка Мира 2014 - 4 игры 1 мяч + 0 передач. 
Участник кубка Мира 2016 - 3 игры 4 мяча + 0 передач. 
Участник кубка Мира 2018 - 4 игры 2 мяча + 0 передач. 
Участник кубка Чемпионов 2014 - 1 игра 0 мячей + 0 передач. 	
Участник турнира на призы Правительства России 2010 - 4 игры 0 мячей + 0 передач. 

1-ый мяч забил в 17 игре 19 января 2010 года в выездной игре с командой Локомотив из Оренбурга (8:2), на 70 минуте с передачи Андрея Герасимова. 
50-ый мяч забил в 118 игре 20 февраля 2014 года в домашнем матче с командой Кузбасс (4:3), на 4 минуте с передачи Евгения Шадрина. 
100-ый мяч забил в 162 игре 3 марта 2016 года в домашнем матче с командой Волга (7:3), на 63 минуте с передачи Ильи Грачёва. 
150-ый мяч забил в 211 игре 21 января 2019 года в домашнем матче с командой Кузбасс (4:1), на 51 минуте с 12 метрового. 
200-ый мяч забил в 275 игре 20 ноября 2021 года в домашнем матче с командой Сибсельмаш (11:4), на 56 минуте с передачи Василия Жаукенова.

Достижения 

 Чемпион мира - 2014, 2019.
 Серебряный призёр чемпионата России - 2016, 2017.
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2015, 2018, 2022.
 Обладатель кубка России - 2015.
 Финалист Суперкубка России - 2015/16.
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей - 2006.
 Бронзовый призёр первенства России среди юниоров - 2009.
 Победитель турнира Sportservice Reebok Jofa Cup - 2009.
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров - 2010.
 Чемпион мира среди молодёжи - 2013.
Включался в список 22 лучших игроков сезона - 2014.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 17 / 13 команд 

  Чемпионат России                     Кубок России
  1.Сибсельмаш          = 28 мячей     1.Уральский трубник = 11
  2.Старт               = 25           2.Енисей            =  9
  3.Кузбасс             = 23           3.СКА-Нефтяник      =  7
  4.Волга               = 22           4.Сибсельмаш        =  6
  5.СКА-Нефтяник        = 19           5.Ак Барс-Динамо    =  4
  6-7.Ак Барс-Динамо    = 18           6-9.Саяны           =  3
  6-7.Уральский трубник = 18           6-9.Водник          =  3
  8-9.Родина            = 14           6-9.Динамо М        =  3
  8-9.Водник            = 14           6-9.Кузбасс         =  3
 10.Енисей              = 13          10-12.Волга          =  2
 11.Динамо М            = 11          10-12.Зоркий         =  2
 12.Зоркий              =  6          10-12.Байкал-Энергия =  2
 13-14.Строитель С      =  5          13.Металлург Бр      =  1
 13-14.Байкал-Энергия   =  5
 15.Мурман              =  4
 16.Локомотив Ор        =  3
 17.Саяны               =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал  в 79 играх
по 2 мяча забивал  в  37 играх
по 3 мяча забивал  в  17 играх
по 4 мяча забивал  в  5 играх
по 6 мячей забивал  в  1 игре
Свои 230 мячей забросил в 139 играх, в 163 играх мячей не забивал.

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 23 играх 
по 2 мяча забивал в 15 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
Свои 56 мячей забросил в 39 играх, в 41 игре мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 9 матчей / 7 мячей; 8 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Байкал-Энергии
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Кузбасс»